Deutsche Volleyball-Bundesliga 2021/22 steht für:

 Deutsche Volleyball-Bundesliga 2021/22 (Frauen)
 Deutsche Volleyball-Bundesliga 2021/22 (Männer)